Траян (; ? — 9 августа 378 года, Адрианополь) — римский полководец при императоре Валенте, с которым погиб в битве при Адрианополе.

Биография 
Между 367 и 368 годом Траян был дуксом Египта. Находясь в этой же должности, он и префект Египта Евтломий Татиан охранял арианского епископа Луция в Александрии. Траян также приказал восстановить Цезареум, строительство которого началось 1 мая 368 года.

Между 371 и 374 годом Траян занимал должность комита по военным делам на Востоке, где вместе с алеманнским царем Вадомаром воевал против империи Сасанидов. В конце зимы, персидский царь Шапур II собрал войско и двинулся на территорию Римской империи. Император Валент послал Вадомара и Траяна против него с сильной армией, чтобы сохранять контроль над персами, но и не провоцировать бой. Однако, в Вагабанте кавалерия Сасанидов окружила римскую пехоту. Пехота прорвала окружение, а затем разгромила врага. Следующие стычки были примерно с такими же результатами и в итоге, в конце лета, полководцы подписали перемирие. В 374 году, когда Траян командовал римскими войсками в Армении, он был тайно послан по приказу Валента, чтобы убить царя Армении Папа. Траян завоевал доверие Папа и пригласил его на обед. Во время обеда Траян вышел из комнаты и убийца-варвар убил Папа.

Позже он был повышен до звания магистра пехоты и был отправлен во Фракию воевать с готами. В 377 году готам было разрешено перезимовать на римской территории, но римляне восстали против них, когда готы просили деньги и провизию для переправки через Геллеспонт. Готы в ответ подняли восстание под руководством Фритигерна. Император Валент был в то время в Антиохии в Сирии, где он готовил войну против персов. Император решил послать двух своих военачальников, в том числе и Траяна, во Фракию с новыми силами.

Два полководца со своими армянскими войсками решили бороться с вражеской армией и отбросили готов в долины, где римляне надеялись уморить их голодом. Римские войска значительно уступают по количеству готам и подкрепление во главе с Фридегидом не пришло, и Траян решил уйти и объединиться с армией Рихомера недалеко от города Салиций. Здесь произошла битва римлян и готов. В первый день римское левое крыло было прорвано, но благодаря подкреплению местных войск, римляне сумели бороться до ночи, несмотря на огромные потери.

Когда весть о кровавом бое пришла на Восток, Валент послал дополнительные войска во главе с магистром пехоты Сатурнином, который должен был заменить двух полководцев. Когда Траян вернулся в Константинополь, Валент обвинил его в трусости, но благодаря поддержке военного магистра Аринфея и Виктора Траян был отправлен в ссылку. В 378 году Траян был освобождён. Он погиб в Адрианопольской битве с Севастианом.

Примечания

Литература 
 Аммиан Марцеллин. Римская история.
 Jones, Arnold Hugh Martin, John Robert Martindale, John Morris, «Traianus 2», The Prosopography of the Later Roman Empire, volume 1, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0521072336, pp. 921—922.
Военачальники Древнего Рима
Военачальники IV века